Тихий тупик — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Тихий тупик — улица в Москве. 
 Тихий тупик — улица в Томске.